Rodosek ist der Familienname folgender Personen:

 Branko Rodosek (1958–2017), deutscher Fußballspieler
 Gabi Dreo Rodosek, slowenisch-deutsche Informatikerin